Alain Philippon (1947-1998), critique de cinéma, réalisateur français.
 Armand Philippon (1761-1836), général de division français sous la Révolution et l'Empire. 
 Benoît Philippon (1976-), écrivain, réalisateur et scénariste français, auteur de roman policier.
 Bénédicte Philippon (1985-), comédienne, humoriste, écrivaine et scénariste belge.
 Charles Philipon (1800-1862), dessinateur et journaliste, directeur du journal satirique Le Charivari.
 Georges Philippon (1855-1913), archiviste paléographe, médiéviste.
 Guillaume Philippon (né en 1979), athlète français de demi-fond.
 Jean Philippon (1909-1982), résistant, amiral français, chef d'état major particulier du général de Gaulle.
 Jean-Paul Philippon (né en 1945), architecte français.
 Laetitia Philippon (née en 1973), joueuse de hockey.
 Laurent Philippon (né en 1970), coiffeur français.
 Louis Philipon de La Madelaine (1734-1818), intendant des finances, écrivain, chansonnier.
 René Philipon (1870-1936), occultiste, entomologiste. 
 René Philippon (1891-1972), éditeur français.
 Thomas Philippon (1974-), économiste français, spécialiste dans l'économie .

Références